De Lorean ili DeLorean se može odnositi na:

 John DeLorean, američki inženjer i osnivač tvrtke De Lorean Motor Company
 De Lorean Motor Company, američki proizvođač automobila s tvornicom u Sjevernoj Irskoj
 De Lorean DMC-12, jedini automobil koji je proizvodila tvrtka De Lorean Motor Company
 Vremenski stroj DeLorean, izmišljeni vremenski stroj iz filmova Povratak u budućnost, ugrađen u De Lorean DMC-12